Álvaro Rios é um cantor, compositor e músico de música popular brasileira.

Discografia 
Deu samba rock
Álvaro Rios

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Naturais de Bebedouro (São Paulo)